De Bundesliga 2003/04 was het 41e seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 95e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. Werder Bremen werd voor de vierde keer kampioen van de Bundesliga.

Eindstand

Statistieken

Topschutters 
28 doelpunten, waarmee Ailton topscorer werd, had niemand meer bereikt sinds 1980/81 toen Karl-Heinz Rummenigge 29 doelpunten maakte.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2003/04 uitkwamen in de Bundesliga.

SV Werder Bremen

Bijgaand een overzicht van de spelers van Werder Bremen, die in het seizoen 2003/04 onder leiding van trainer-coach Thomas Schaaf voor de vierde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Duitsland werden.

Zie ook
 DFB-Pokal 2003/04
 2. Bundesliga 2003/04

Externe links 
 Officiële website van de DFB
 Kicker.de
 Officiële website van de Bundesliga

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2003/04